peut désigner :

  (985 - 1035)
  (1133 - 1158)

Lien interne
 Sanche

Homonymie